Куперти́но (, МФА: ) — город в округе Санта-Клара штата Калифорния, США, расположенный приблизительно в 20 километрах от Сан-Хосе и в 75 километрах от Сан-Франциско. Численность населения составляет 61 тысячу человек (2019). Купертино является одним из городов Кремниевой долины.

География 
Купертино граничит с Саннивейлом с севера, Санта-Кларой — с северо-востока, с Сан-Хосе — с востока и юго-востока, с Саратогой — с юга и с холмами Санта-Круз — с юго-запада. Купертино находится ближе к холмам, чем к заливу Сан-Франциско, вдоль которого в основном сконцентрированы офисы технологических компаний, составляющие сердце бизнеса Кремниевой долины.

Экономика 
В городе расположены штаб-квартиры крупных IT-компаний, таких как Apple, Symantec и др.

Демография 
Исторически Купертино (наряду с Китайским кварталом в Сан-Франциско) был центром оседлости эмигрантов из Китая, и сейчас доля жителей азиатского происхождения превышает 60%.

Образование 
В Купертино находятся лучшие в районе залива Сан-Франциско школы (такие, как Monta Vista, Lynbrook, Homestead и Cupertino High — две первые входят в число лучших школ Калифорнии в целом), что привлекает сюда семьи с высоким уровнем дохода, старающиеся дать лучшее образование своим детям.

Также в Купертино находится , в котором проходят обучение около 22 тысяч студентов, а также корпоративный учебный центр для сотрудников компании Apple.

Топоним 
Купертино назван по балке Арройо-Сан-Хосе-де-Купертино, сейчас — ручей Стивенс-Крик. Прежнее название ручья было дано картографом испанского исследователя Хуана Баутисты де Анса в честь святого Джузеппе из Копертино. Святой же получил своё имя по городу Копертино в регионе Апулия в Италии. На рубеже XX века Купертино вытеснило прежнее название места — Вест-сайд.

Экономика

Крупнейшие компании 
По данным на 2010 год, крупнейшими работодателями Купертино являются:

Города-побратимы

Примечания 

Города Калифорнии
Кремниевая долина
Населённые пункты округа Санта-Клара